Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1978 () проводился в городе Ванкувер (провинция Британская Колумбия) с 5 по 10 марта 1978 года. Турнир проводился в 49-й раз. В Британской Колумбии чемпионат проводился в 4-й раз, в Ванкувере — во 2-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , который проходил в марте и апреле 1978 в городе Виннипег (Канада).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (13-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (для команды, которую возглавлял скип Майк Чернофф, это была 1-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Рик Фолк), бронзовые медали — команда, представляющая провинцию Британская Колумбия (скип Берни Спаркс).

Скип команды-чемпиона Майк Чернофф играл на позиции третьего, а не четвёртого — что для тех лет было редкостью.

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
 Peter Murray ()

Примечания

Ссылки 
 CCA Stats Archive - 1978 Labatt Brier

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1978

1978
Спортивные соревнования в Ванкувере
Спорт в Канаде в 1978 году
Март 1978 года